Die Skeleton-Weltmeisterschaft 1989 fand am 4. und 5. Februar in St. Moritz in der Schweiz statt.

Männer 

Datum: 4./5. Februar 1989

Am Start waren insgesamt 51 Teilnehmer.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

1989
Sportveranstaltung 1989
Sportveranstaltung in St. Moritz
Skeleton (Schweiz)

en:FIBT World Championships 1989